Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Chaudière-Appalaches

Adstock

Armagh

Beauceville

Beaulac-Garthby

Beaumont 

Élection partielle au poste de maire en .
Déclenchée en raison de la démission du maire André Goulet pour raison de santé.
Élection par acclamation de David Christopher, ancien conseiller municipal défait en 2013.

Berthier-sur-Mer

Cap-Saint-Ignace

Disraeli (paroisse)

Disraeli (ville)

Dosquet

East Broughton

Frampton

Honfleur

Irlande

Kinnear's Mills

L'Islet

La Durantaye

La Guadeloupe 

Élection partielle au poste de maire le .
Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Huguette Plante pour raison de santé.
Rosaire Coulombe devient maire de la municipalité.

Lac-Etchemin

Lac-Frontière

Lac-Poulin

Laurier-Station

Leclercville

Lévis

Lotbinière

Montmagny

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland

Notre-Dame-des-Pins

Notre-Dame-du-Rosaire 

Démission du maire Gilles Giroux le .
André Boulet (conseiller #2) assure l'intérim à titre de pro-maire.

Danye Anctil est élue mairesse le .

Nathalie Beaudoin devient conseillère #1 en cours de mandat.

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun

Sacré-Cœur-de-Jésus

Saint-Adalbert

Saint-Adrien-d'Irlande 

Démission de Caroline Jacques (conseillère #2) en fin 2014 ou début 2015.

Élection de Vanessa Daigle au poste de conseillère #2 le .

Démission de la mairesse Jessika Lacombe le  en raison de son déménagement dans une autre municipalité.

Saint-Agapit

Saint-Alfred

Saint-Anselme

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues 

Lisette Vézina Painchaud, conseillère #2, devient mairesse de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues en cours de mandat. ()

Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Apollinaire

Saint-Aubert 

 Roger Langlois devient conseiller #2 entre  et .

Élection partielle au poste de maire le .
Déclenchée en raison de la démission du maire Yvon Fournier pour raison de santé.
Élection de Ghislain Deschenes au poste de maire.

Saint-Benjamin

Saint-Benoît-Labre

Saint-Bernard

Saint-Camille-de-Lellis

Saint-Charles-de-Bellechasse

Saint-Côme–Linière

Saint-Cyprien

Saint-Cyrille-de-Lessard

Saint-Damase-de-L'Islet

Saint-Damien-de-Buckland

Saint-Édouard-de-Lotbinière

Saint-Elzéar

Saint-Éphrem-de-Beauce

Saint-Évariste-de-Forsyth

Saint-Fabien-de-Panet

Saint-Flavien

Saint-Fortunat

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Frédéric

Saint-Gédéon-de-Beauce 

Élection partielle au poste de maire en .
Déclenchée en raison de la démission du maire Éric Lachance en raison de désaccords avec le conseil.

Saint-Georges

Saint-Gervais

Saint-Gilles

Saint-Henri

Saint-Hilaire-de-Dorset

Saint-Honoré-de-Shenley

Saint-Isidore

Saint-Jacques-de-Leeds

Saint-Jacques-le-Majeur-de-Wolfestown

Saint-Janvier-de-Joly

Saint-Jean-de-Brébeuf

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Joseph-de-Beauce

Saint-Joseph-de-Coleraine

Saint-Joseph-des-Érables

Saint-Jules

Saint-Julien

Saint-Just-de-Bretenières

Saint-Lambert-de-Lauzon

Saint-Lazare-de-Bellechasse

Saint-Léon-de-Standon

Saint-Louis-de-Gonzague 

Élection partielle au poste de maire en 
Déclenchée en raison de la démission de la mairesse Sylvie Lajoie en .
Élection par acclamatopm de Lucie Gagnon au poste de mairesse.

Saint-Luc-de-Bellechasse

Saint-Magloire

Saint-Malachie

Saint-Marcel

Saint-Martin

Saint-Michel-de-Bellechasse

Saint-Narcisse-de-Beaurivage

Saint-Nazaire-de-Dorchester

Saint-Nérée-de-Bellechasse

Saint-Odilon-de-Cranbourne

Saint-Omer

Saint-Pamphile

Saint-Patrice-de-Beaurivage

Saint-Paul-de-Montminy

Saint-Philémon

Saint-Philibert

Saint-Pierre-de-Broughton

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Prosper

Saint-Raphaël

Saint-René

Saint-Roch-des-Aulnaies

Saint-Séverin

Saint-Simon-les-Mines

Saint-Sylvestre

Saint-Théophile

Saint-Vallier

Saint-Victor

Saint-Zacharie

Sainte-Agathe-de-Lotbinière

Sainte-Apolline-de-Patton

Sainte-Aurélie

Sainte-Claire

Sainte-Clotilde-de-Beauce

Sainte-Croix

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud

Sainte-Félicité

Sainte-Hénédine

Sainte-Justine

Sainte-Louise

Sainte-Lucie-de-Beauregard

Sainte-Marguerite

Sainte-Marie

Sainte-Perpétue

Sainte-Praxède

Sainte-Rose-de-Watford

Sainte-Sabine 

 Démission de Luce Bisson (conseillère #2).

Élection de William Lamontagne au poste de conseiller #2 le .

Saints-Anges

Scott

Thetford Mines

Tourville

Tring-Jonction

Val-Alain

Vallée-Jonction

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Chaudière-Appalaches
Histoire de la Chaudière-Appalaches
 Résultat